Tamse kan avse:

Tamse, Moon, en by och herrgård på ön Moon i Estland
Tammes (), en tidigare by och herrgård vid Vippal i Estland
Temse (franska: Tamise), en kommun i provinsen Östflandern i regionen Flandern i Belgien.